Etsel, een voormalige zionistische militie
 Etzel (Friedeburg), een dorp in Ostfriesland
 Etzel (Nibelungen), een karakter uit het Nibelungenlied, gebaseerd op Attila de Hun